Sjöpungsnäcka (Velutina velutina) är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776. Enligt Catalogue of Life ingår Sjöpungsnäcka i släktet Velutina och familjen Velutinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Velutina och familjen Lamellariidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor